L'UHC Jongny est un club de unihockey, membre de Swiss Unihockey, situé à Jongny dans le canton de Vaud en Suisse.

Historique 
L'UHC Jongny est fondé en  par Jean-Pierre Brauchli, Harry Roth, Roland Bressoud et Martine Brauchli.

Liens externes 

 Page officielle sur facebook

Club sportif dans le canton de Vaud
Club de unihockey en Suisse